Matlock puede referirse a:

 Matlock, Inglaterra

 Matlock (Iowa), Estados Unidos
 Matlock (serie de televisión)
 Matlock (Washington), Estados Unidos